Wonder Dog – personaggio de I Superamici
 Wonder Dog – progetto musicale di Harry Thumann, noto per il singolo del 1982 Ruff Mix
 Wonder Dog – videogioco per Mega CD
 Wonder Dog – cortometraggio del 1950 della Walt Disney Company